Facultad de Ciencias Exactas (y otras, como Físicas y Naturales, Ingeniería, Agrimensura, etc.) puede hacer referencia a:

 Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR), de la Universidad de Rosario, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, de la Universidad del Nordeste, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, Colombia.